Petsamo – regione della Russia, al confine con Finlandia e Norvegia
 Petsamo – toponimo finlandese di Pečenga, una località dell'oblast' di Murmansk
 Monastero di Petsamo – monastero situato a Petsamo (Pečenga)